Пётр Ива́нович Заха́ров:
 Захаров, Пётр Иванович (1907—1965) — советский хозяйственный деятель в системе НКВД (МВД СССР).
 Захаров, Пётр Иванович (1916—1996) — Герой Советского Союза.
 Захаров, Пётр Иванович (1917—1981) — полный кавалер ордена Славы.